Rosenbauer — fabricante de equipamentos para bombeiros austríaco
Stefan Rosenbauer — esgrimista e fotógrafo alemão
16243 Rosenbauer — asteroide da cintura principal

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã